Первый мировой рекорд на дистанции 1 миля был ратифицирован ИААФ в 1913 году.

До 21 июня 2009 года ИААФ ратифицировала 32 мировых рекорда на этой
дистанции.

Хронология мировых рекордов

До-ИААФ (профессиональные спортсмены)

До-ИААФ (любители) 
Так как до 1912 года не было официальной регистрации рекордов, есть несколько версий прогресса рекорда на милю до этого года. Одна из версий начинается с Ричарда Вебстера (Великобритания), который пробежал 4.36,5 в 1865 году, превзойдено Чиннери (Chinnery) в 1868

Другой вариант прогресса любительского рекорда до-1862 выглядит следующим образом:

Рекорды ИААФ (с 1912 года) 

Автохронометраж с точностью до 1/100 секунды был принят ИААФ для
дистанций до 10000 м включительно с 1981 года.

См. также 
 Бег на 1 милю
 Хронология мировых рекордов в беге на 1500 метров

Примечания

Ссылки 
 Данные Runner’s World 
 Данные Running Times Magazine
 Клипы мили Баннистера из 4 минут
 Видео действующего мирового рекорда Хишама Эль-Герружа

Бег на средние дистанции
Бег 01609